Lenige ist der Familienname folgender Personen:

 Cynthia Lenige (1755–1780), friesische Dichterin
 Dirk Lenige (1722–1799), friesischer Kaufmann und Dichter